Нераида () е село в Пинд, дем Пили на област Тесалия. През 2011 г. в Нераида са регистрирани само 78 души. Нераида се намира на югоизточните склонове на Чумерка.

История 
Старото негръцко име на селото е Минина. Приспадало към областта Сули, част от Чамерия.

Бележки 

Села в дем Пили
Села на Велика Влахия